

Informatica
JOnAS – open-source Java EE application server

Onomastica
Jonas – variante in diverse lingue del nome proprio Giona
Jonas – forma lituana del nome proprio di persona Giovanni

Persone
Jonas – soprannome di Jonas Jessue da Silva Júnior, calciatore brasiliano
Jonas – soprannome di Jonas Gonçalves Oliveira, calciatore brasiliano
Franz Jonas – politico austriaco
Hans Jonas – filosofo tedesco di origine ebraica
Jonas Brothers – gruppo musicale statunitense
Jonas Pinto Junior – giocatore di calcio a 5
Jonas – calciatore angolano

Cinema e televisione
Jonas – film del 1957 di Ottomar Domnick
Jonas – serie televisiva con protagonisti i Jonas Brothers, dalla seconda stagione denominata Jonas L.A.
Jonas – film TV del 2018 di Christophe Charrier

Pagine correlate
Giona